Mike Riddle (CAD-pionier)
 Mike Riddle (freestyleskieër)